

Geografia 
 Argentina
Dipartimento di General Belgrano – dipartimento della provincia del Chaco
Dipartimento di General Belgrano – dipartimento della provincia di La Rioja
Dipartimento di General Manuel Belgrano – dipartimento della provincia di Misiones
Partido di General Belgrano – partido della provincia di Buenos Aires
General Belgrano – città della provincia di Buenos Aires
General Manuel Belgrano – municipio del dipartimento di Patiño
Villa General Belgrano – municipio del dipartimento di Calamuchita

Persone 
Manuel Belgrano – generale e patriota argentino

Altro 
ARA General Belgrano – nome di vari incrociatori della marina Argentina

Pagine correlate 
Belgrano